Aeroporto di Trapani-Birgi
Base aerea di Trapani Birgi
Stazione meteorologica di Trapani Birgi